Gyárfás István (1822–1883) történész, jogász, az MTA tagja
 Gyárfás István építész (?-?), a VÁTI igazgatója az 1950-es években
 Gyárfás István (1962) dzsesszgitáros

Jegyzetek